Моторское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Моторское сельское поселение — входит в Кильмезский район Кировской области
 Моторское сельское поселение — входит в Каратузский район Красноярского края